Baruchowo (plaats), plaats in Polen
 Baruchowo (gemeente), gemeente in Polen